Hangstein steht für: 

 Hangstein, ein Berg am Rennsteig im Wartburgkreis

Hangstein ist der Familienname folgender Personen:

 Fynn Hangstein (* 2000), deutscher Handballspieler
 Hans-Joachim Hangstein (1924–1994), Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer